

Sigle 
 Corporation for Public Broadcasting – televisione pubblica statunitense

Codici 
 CPB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Capurgana (Colombia)